Streu steht für:

 Streu (Ökologie), abgefallene Pflanzenreste auf der Bodenoberfläche
 Tiereinstreu, Einstreu oder Streue. Bodenabdeckung in Stall oder Käfig, welche die tierischen Ausscheidungen aufnimmt

Streu ist ein geographischer Name:

Orte:
 Streu (Bergen auf Rügen), Ortsteil von Bergen auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern 
 Streu (Schaprode), Ortsteil von Schaprode, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern 

Gewässer:
 Streu (Fränkische Saale), rechter Zufluss der Fränkischen Saale bei Heustreu, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern; Oberlauf in Thüringen
 Streu (Kahl) oder Streubach, rechter Zufluss der Kahl bei Michelbach, Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Streu ist ein Familienname:

 Craig Streu (* 1968), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Streubach
 Streuung
 Stroy